Unp, unnilpentium, een tijdelijke en verouderde naam voor het element dubnium
UNP-profiel, een type profiel in de staalbouw